Szalai Tibor
 Szalai Tibor (1900–1980) geológus
 Szalai Tibor (1958–1998) építész, képzőművész, performer
Szalay Tibor
 Szalay Tibor (1938–) labdarúgó